Хилд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хилд, Бадди (род. 1993) — багамский баскетболист.
 Хилд, Энтони (род. 1944) — американский актёр.